Hexagramm steht für:
 Hexagramm, einen regelmäßigen Sechsstern
 Hexagramm, ein Münznominal des byzantinischen Reiches, siehe Hexagramma
 eines von 64 Symbolen des I Ging
 ein N-Gramm der Länge 6